Lippisch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lippisch (1894–1976), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Bianca Commichau-Lippisch (1890–1968), deutsche Malerin
 Franz Lippisch (1859–1941), deutscher Maler
 Vera Lippisch (* 1955), deutsche Schauspielerin

Des Weiteren:
 das Adjektiv zur Region Lippe, ehemals Staat Lippe (Land), heute Kreis Lippe 
 eine Variante des Dialektes Ostwestfälisch, die in der vorgenannten Region Lippe gesprochen wird

Siehe auch:
 Lippisch-Ente